

Toponyme 
 Lasque, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Boueilh-Boueilho-Lasque ;
 Boueilh-Boueilho-Lasque, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme